Speed har flere betydninger:

Lokaliteter 
 Speed, Indiana − et kommunefrit område i Clark County, Indiana, USA
 Speed, Kansas − en by i Phillips County, Kansas, USA
 Speed, Missouri − et kommunefrit område i Cooper County, Missouri, USA
 Speed, North Carolina − en by i Edgecombe County, North Carolina, USA
 Speed, West Virginia − et kommunefrit område i Roane County, West Virginia, USA
 Speed, Victoria − et område i Victoria, Australien

Personer 
 Chris Speed (født 1967) – en amerikansk jazzmusiker
 Gary Speed (1969–2011) – en walisisk fodboldspiller og -træner
 James Speed (1812–1887) – en amerikansk jurist og politiker
 John Speed (1552–1629) – en britisk historiker og kartograf
 Scott Speed (født 1983) – en amerikansk racerkører
 Thomas Speed (1768–1842) – en amerikansk politiker
 Björn Strid (Björn "Speed" Strid, født 1978) – en svensk sanger

Film og tv 
 Speed (film fra 1936) − en amerikansk film fra 1936
 Speed (film fra 1984) − en dokumentarfilm fra 1984
 Speed (film fra 1994) − en amerikansk film fra 1994
 Speed 2: Cruise Control − en opfølger fra 1997 til filmen fra 1994
 Speed (film fra 2007) − en indisk film fra 2007
 Speed (film fra 2015) − en sydkoreansk film fra 2015
 Speed (pornofilm) – en amerikansk pornofilm fra 2010
 Speed (tv-serie) − en tv-serie sendt på BBC i 2001
 Speed (tv-kanal) − en tv-kanal ejet af Fox Broadcasting Company, som eksisterede fra 1995 til 2013

Musik 
 Speed (band fra Japan) − et japansk band
 Speed (band fra Sydkorea) − et sydkoreansk band
 Speed (Billy Idol-sang) − en sang af Billy Idol fra 1994
 Speed (Bond-sang) − en sang af Bond fra 2002
 Speed (Montgomery Gentry-sang) − en sang af Montgomery Gentry fra 2002

Spil 
 Speed (kortspil) − et kortspil
 Speed (mobiltelefonspil) – et spil til mobiltelefon

Teknik 
 Speed − engelsk ord for hastighed
 Speed − engelsk ord for gear

Øvrigt 
 Speed − slang for amfetamin